Suskityrannus hazelae — вид ящеротазових динозаврів надродини тиранозавроїдів (Tyrannosauroidea), що існував у кінці крейдового періоду (92 млн років тому).

Історія відкриття 
Рештки теропода виявлені у 1997 році у відкладеннях формації Морен-Гілл на заході штату Нью-Мексико (США) на місці розкопок решток зуніцератопса. Були виявлені рештки черепа та декілька посткраніальних кісток. Через рік за 30 метрів від знахідки знайдений повніший скелет іншої особини. Голотип і паратип зберігаються в Аризонському музеї природознавства. Спершу рештки віднесли як представника родини Dromaeosauridae. У 2019 році рештки описав палеонтолог Стерлінг Несбіт. На їх основі він окреслив нові рід та вид Suskityrannus hazelae, який відніс до надродини Tyrannosauroidea. Родова назва Suskityrannus складається з двох слів: suski, що мовою зуні перекладається як «койот», і грецького tyrannus — «володар». Видова назва S. hazelae вшановує фундаторку Газель Вульф.

Опис 
Динозавр сягав 1 м заввишки, 3 м завдовжки та важив 20-40 кг. На основі кілець на зрізі кістки визначено, що голотип мав вік 3 роки.

Філогенія

Посилання 
 A mid-Cretaceous tyrannosauroid and the origin of North American end-Cretaceous dinosaur assemblages  in Nature ecology & evolution
 Еволюція тиранозаврів  на Scinexx

Тиранозавроїди
Динозаври крейдового періоду
Динозаври Північної Америки
Вимерлі тварини, описані 2019